Джаред Айслі Палмер (; нар. 2 липня 1971) — колишній американський професійний тенісист,  колишня перша ракетка ATP у парному розряді (20 березня 2000), багаторазовий переможець турнірів Великого шолома в парному розряді та міксті.
Здобув один одиночний та 28 парних титулів туру ATP.
Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 35 місце досяг 14 листопада 1994 року. 
Завершив кар'єру 2005 року.

Юніорські фінали турнірів Великого шолома

Одиночний розряд: 1 (1 поразка)

Парний розряд: 1 (1 титул)

Фінали ATP

Одиночний розряд: 2 (1 титул, 1 поразка)

Парний розряд: 51 (28 титулів, 23 поразки)

Досягнення

Одиночний розряд

Парний розряд

Мікст

Примітки

Посилання 
 
 
 

Тенісисти США
Переможці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу
Переможці Відкритого чемпіонату США з тенісу
Переможці Вімблдонського турніру
Переможці юніорського Вімблдонського турніру
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2000
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді
Переможці та переможниці турнірів Великого шлему в міксті